Ukiah kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ukiah (Californië)
Ukiah (Oregon)